Трестянка:

 Трестянка — река в Демянском районе Новгородской области, приток Лужонки.
 Трестянка — река в Хвойнинском районе Новгородской области, приток Смердомки.